Фиерза — албанский топоним. Может означать:

  — село в области Шкодер.
  — село в области Кукес.
 Фиерза (водохранилище) — водохранилище.
 ГЭС Фиерза — гидроэлектростанция.